Micropsectra са род двукрили насекоми от семейство Chironomidae.

Видове

Източници